William R. Shafter

Localidades 

Shafter (Califórnia)
Shafter (Nevada)

Desambiguação